Инвуд () — многозначное понятие.

Топоним 
 Инвуд — район на самом севере боро Манхэттен, Нью-Йорк, США.
  — город в округе Лайон штата Айова (США).
 Инвуд — статистически обособленная местность, расположенная в округе Полк (штат Флорида, США).

Фамилия 
  (род. 1953) — канадский филолог-классицист, член Королевского общества Канады (с 1994).
  (1794—1843) — британский архитектор, сын Уильяма Инвуда.
  (1905—1940) — служащий Местных добровольческих сил обороны Великобритании, кавалер Креста Георга (посмертно).
 Инвуд, Майкл (род. 1965) — австралийский легкоатлет, чемпион Австралии в беге на 3000 м с препятствиями (1987, 1989).
 Инвуд, Ники (Никола Энн) (р. ок. 1970) — новозеландская регбистка и спортивный судья, бронзовая медалистка Чемпионата мира (1991).
  (1890—1971) — австралийский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в битве при Мененской дороге (1917).
  (1771/1772—1843) — британский архитектор, отец Генри Инвуда.

Другое 
 Инвуд — 207-я улица — станция Нью-Йоркского метро, которая является самой северной и последней станцией IND Eighth Avenue Line.